

Sciences et techniques

Biologie 
 Le Lézard de Schreiber est un saurien ibérique, de la famille des Lacertidae.
 Polyura schreiber est un papillon asiatique, de la famille des Nymphalidae.

Culture et société

Entreprises 
 Schreiber Foods est une entreprise de produits laitiers aux États-Unis.
 Schreiber-Verlag, maison d’édition allemande.

Patronyme 

 Adele Schreiber-Krieger (1872-1957), femme politique allemande ;
 Alexandra Schreiber (née en 1963), judokate allemande ;
 Annette Schreiber (née en 1971), actrice et mannequin allemande ;
 Arthur Schreiber (1907- après 1989), premier passager clandestin de l’histoire aérienne transatlantique ;
 Auguste Schreiber (1899-1996), avocat français, bâtonnier et adjoint au maire de Colmar ;
 Avery Schreiber (1935-2002), acteur américain ;
 Le Ksav Sofer (Avraham Shmuel Binyamin Sofer(ou Abraham Samuel Benjamin Schreiber, ou encore de son nom officiel Samuel Wolf Schreiber) (1815-1871), fils aîné du Hatam Sofer et son successeur comme Rosh Yeshiva à la prestigieuse Yechiva de Pressburg,  un des leaders du judaïsme hongrois de la seconde moitié du XIXe siècle ;
 Birgit Schreiber, skieuse allemande ;
 Boris Schreiber (1923-2008), écrivain français ;
 Christian Schreiber
 Christian Schreiber (1872-1933), ecclésiastique catholique allemand ;
 Christian Schreiber (1980), rameur allemand ;
 Daniel Schreiber (né en 1977), écrivain et journaliste allemand ;
 Daniela Schreiber (née en 1989), nageuse allemande ;
 Dave Schreiber (né en 1944), commentateur sportif canadien ;
 Egid Schreiber (1836-1913), zoologiste autrichien ;
 Ellen Schreiber, actrice américaine puis auteur de fiction pour adolescents et jeunes adultes ;
 Hartmut Schreiber (né en 1944), rameur est-allemand ;
 Heinrich Schreiber (vers 1490-après 1525), mathématicien autrichien ;
 Jean-Godefroy Schreiber (1746-1827), ingénieur des mines. Directeur de l'École des mines de Pesey-Moutiers. Membre de l'Institut de France ;
 Jean-Philippe Schreiber, historien belge ;
 Jens Schreiber (né en 1982), nageur allemand ;
 Joe Schreiber (né en 1969), écrivain américain ;
  (né en 1947), journaliste allemand ;
 Jürgen Schreiber (né en 1962), homme d’affaires allemand ;
 Karlheinz Schreiber (né en 1934), négociant et lobbyiste allemand ;
 Leonard Schreiber (né en 1984), violoniste belge ;
 Liev Schreiber (né en 1967), acteur, réalisateur et scénariste américain ;
 Moché Schreiber (1762-1839), rabbin orthodoxe, érudit halakhiste et écrivain austro-hongrois ;
 Marion Schreiber (1942-2005), écrivaine allemande. Rédactrice puis correspondante du Spiegel à Bruxelles, historienne de la Shoah en Belgique  ;
 Martin H. M. Schreiber (1946-), photographe tchéco-américain ;
 Le Hatam Sofer (rabbin Moché Schreiber de son vrai nom) (1762-1839), une des grandes figures du judaïsme européen du xviiie siècle et du xixe siècle ;
 Nancy Schreiber (née en 1949), directrice de la photographie américaine ;
 Nicolas Joseph Schreiber (1752-1833), général français ;
 Raemer Schreiber (1910-1998),  physicien américain ;
 Rosa Schreiber-Freissmuth, (1913-1996), pharmacienne autrichienne nommée Juste parmi les nations en 1997 ;
 Wally Schreiber (né en 1962), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Walter Schreiber (1893-1952), général allemand ;
 William Schreiber (né en 1942), joueur de volley-ball roumain.

Toponyme 
 Schreiber (Ontario) est un canton canadien, en Ontario.

Patronyme allemand
Patronyme alsacien
Patronyme lorrain
Patronyme juif